Bulat kan syfta på:
 Bulat-Pestivien – en kommun i Bertagne, Frankrike
 Bulatstål – en rysk stållegering